Молони:

 Молони, Гвеннет (род. 1932) — австралийская фигуристка.
 Молони, Джанель (род. 1969) — американская актриса, дважды номинировавшаяся на премию «Эмми».
 Молони, Дэмьен (род. 1984) — ирландский актёр.
 Молони, Уильям (1876—1915) — американский легкоатлет.
 Молони, Фредерик (1882—1941) — американский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900 года.